Бела Тот — венгерская фамилия и имя:
 Тот, Бела (шахматист) (род. 1943) — итальянский шахматист, международный мастер (1974).
 Тот, Бела (футболист) — венгерский футболист.